Yellow Tricycle est le nom d'artiste de Damien Saez pour son album A Lovers Prayer, album entièrement interprété en anglais, sorti le , après son triple album Varsovie - L'Alhambra - Paris pour lequel il a été nommé aux Victoires de la Musique.

C'est également le titre de la quatrième piste de l'album. 

Tricycle Jaune, la quatorzième piste de l'album J'accuse, est une ballade poétique et une sorte de clin d'œil par rapport à son album anglophone.(source ?)

Liens externes 

  Site officiel de l'album A Lovers Prayer
  MySpace de Damien Saez

Auteur-compositeur-interprète français
Chanteur français du XXIe siècle
Naissance en août 1977
Nom de scène